Enem (ruski: Энем) je naselje gradskog tipa u Tahtamukajskom rajonu u ruskoj republici Adigeji.

Na popisu stanovnika 2002. godine, Enem je imao 17.654 stanovnika.

Adigeja